Натуральне число 2085
 2085 рік до нашої ери
 2085 рік нашої ери